Sergio García (futebolista)
 Sergio García (golfista)
 Sergio García (motociclista)

Desambiguações de antropônimos